Lista orașelor din Belize

Orașe

Vezi și
Lista listelor de orașe după țară

Legături externe
Central Statistical Office 
World Gazetteer - Populație Belize
City Population -Istoric Belize

Belize